Ciborgue - ser vivo que possui partes biônicas em seu corpo
Ou ainda:
Cyborg (livro) - romance de Martin Caidin, que popularizou o conceito
Cyborg (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Cyborg (filme) - com Jean Claude Van Damme
Cyborg, na história moderna e na cultura popular da Ucrânia, o defensor do Aeroporto Internacional de Donetsk durante a Guerra em Donbass.
Cyborgues - raça de Doctor Who
Superciborgue - inimigo de Superman

Desambiguação